

Comuni 
Olszanka, comune del Voivodato della Masovia 
Olszanka, comune del Voivodato di Opole

Fiumi 
Olszanka, fiume della Polonia orientale